Wilkinson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wilkinson County (Georgia)
 Wilkinson County (Mississippi)